Stipe Perica (Zadar, 7 de julho de 1995) é um futebolista croata, onde atualmente defende o .

Carreira

Clubes
Começou sua carreira no NK Zadar, atuando em 20 jogos e marcando 8 gols, em 2013 se transferiu para o Chelsea e no mesmo ano foi emprestado ao NAC Breda da Holanda.

Seleção
Sempre frequenta as categorias de base da Croácia. Disputou o mundial sub-20 de 2013.

Ligações externas
 Perfil em Ogol

Naturais de Zadar
Futebolistas da Croácia
Futebolistas do Chelsea F.C.
Futebolistas do NAC Breda
Futebolistas da Udinese Calcio